Honiatycze – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Honiatycze – wieś na Ukrainie, w obw. lwowskim, w rej. mikołajowskim.